Гуттен-Чапский () — польская фамилия; имеет женскую форму  Гуттен-Чапская.
 Гуттен-Чапские — польский дворянский и графский род герба Лелива.
Известные носители:
 Гуттен-Чапский, Кароль (1778—1836) — польский аристократ и политический деятель.
 Гуттен-Чапский, Кароль Ян Александр (1860—1904) — городской голова Минска в 1890—1901.
 Гуттен-Чапский, Николай (1753—1833) — генерал-майор польской армии, участник русско-польской войны, кавалер ордена Святого Станислава.
 Гуттен-Чапский, Станислав (1779—1844) — граф, полковник армии Варшавского герцогства, участник наполеоновских войн, кавалер орденов «Virtuti Militari» и Почётного легиона.
 Гуттен-Чапский, Франтишек Станислав Костка (1725—1802) — государственный деятель Речи Посполитой, староста ковалевский, последний воевода хелминский.
 Гуттен-Чапский, Эмерик (1828—1896) — российский государственный деятель, участник Крымской войны, камергер императорского Двора.
 Гуттен-Чапский, Юзеф (1760—1810) — военный деятель Речи Посполитой, генерал-майор польской армии, шеф бригады народной кавалерии.

См. также 
 Чапский